Летние Азиатские игры 2006 или XV Азиатские игры проводились в Дохе
(Катар) с 1 по 15 декабря 2006 года. 
В играх приняло участие 9520 спортсменов.
Было разыграно 424 комплекта медалей в 39 видах спорта. Впервые в играх приняли участие все 45 стран Азии.
Так же впервые за играми могли наблюдать в Европе благодаря каналу Евроспорт.
Игры были омрачены гибелью южнокорейского наездника Ким Хён Чира.

Выборы места проведения 

В качестве места проведения претендовали Дели, Гонконг, Куала-Лумпур и Доха.
12 ноября 2000 года в южнокорейском Пусане из 41 члена 
Олимпийского совета Азии 22 проголосовали за Доху.

Виды спорта 
В рамках Азиады проводились соревнования по следующим видам спорта:

  Академическая гребля
  Бадминтон
  Баскетбол
  Бейсбол
  Бильярд
  Бодибилдинг
  Бокс
  Борьба
  Боулинг
  Велоспорт
 Велоспорт (шоссе)
 Велоспорт (трек)

 Водные виды спорта
  Водное поло
  Плавание
  Прыжки в воду
  Синхронное плавание
  Волейбол
 Пляжный волейбол
 Волейбол
  Гандбол
  Гимнастика
 Художественная гимнастика
 Прыжки на батуте
 Ритмическая гимнастика

  Гольф
  Гребля на байдарках и каноэ
  Дзюдо
  Кабадди
  Каратэ
  Конный спорт
  Легкая атлетика
  Настольный теннис
  Парусный спорт
  Регби
  Сквош
  Софтбол
  Софт-теннис

  Стрельба
  Стрельба из лука
  Таэквондо
  Теннис
  Триатлон
  Тяжёлая атлетика
  Ушу
  Фехтование
  Футбол
  Футзал
   Хоккей на траве
  Шахматы

Общий зачет медалей

Ссылки 
 15-е Летние Азиатские Игры, Доха, Катар, 2006г. на сайте НОК Казахстана

2006